Plaatsen in de Verenigde Staten
Biscoe (North Carolina)
 Biscoe (Virginia)
 Fredonia (Biscoe) (Arkansas)

Personen
John Biscoe (1794-1843), Brits ontdekkingsreiziger